Leendert Brummel (1897, Arnhem – 1976, Den Haag), een Nederlands bibliothecaris
 Marije Brummel (* 1985, Zwolle), een Nederlandse voetbalster

Zie ook 
 Chantal van Brummelen
 Marianne van Brummelen